Корепин — фамилия:

 Корепин, Владимир Евгеньевич (род. 1951) — советский учёный.
 Корепин, Пётр Яковлевич (род.	1929) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Корепино
 Корепанов